Томас Вудсток ( ; 7. јануар 1355, Вудсток - 8. или 9. септембар 1397, Кале) је био најмлађи син енглеског краља Едварда III и његове супруге Филипе од Еноа.

Године 1385. додељена му је титула војводе од Глостера. Он је био први војвода од Глостера.

Водио је Енглеску војску у Стогодишњем рату, али није успевао да се носи са француским војсковођом Бертраном ди Гекленом и његовим саборцима . Предузео је само један једини поход против Француске, који је био доста јалов и његова је војска разбијена под Нантом, 1380. године.

Његов синовац краљ Енглеске Ричард II покушавао је да заведе апсолутизам. Он је испунио чиновништво својим беспрекорно оданим слугама. Такође је своје миљенике учинио перовима, а неке од њих увео у свој савет. На тај начин обезбедио је себи чврст надзор над саветом и подршку једне снажне странке у Горњем дому. Предано се посветио испуњавању Доњег дома својим присталицама, па је парламент у доброј мери био испуњен његовим људима . Као бунтован барон  Томас је био вођа скупине барона, која се називала Господе позивари (). Они су покушавали да успоставе надзор над органима државне власти.

Томас је 1397. године као вођа ове скупине ухапшен, изведен пред Горњи дом, који су чинили краљеве присталице, и осуђен на смрт . Задављен је 8. или 9. септембра 1397. године у Калеу, а његове земље краљ је конфисковао.

Породично стабло

Извори

Литература

Спољашње везе 

Династија Плантагенет
Рођени 1355.
Умрли 1397.
Династија Плантагенет
Енглески принчеви
Витезови подвезице
Личности Стогодишњег рата